Мариам — женское имя:

 Мариам (Марьям) — мать исламского пророка Исы, в христианстве отождествляемого с Иисусом Христом.
 Мариам Дадиани (ок. 1600 — 1682) — царица Картли.
 Мариам уз-Замани (ок. 1542 — 1623) — жена падишаха Акбара I Великого.
 Мариам Баоуарди (1846—1878) — монахиня, блаженная Римско-католической церкви.
 Мариам Гарикули (1883—1960) — грузинская писательница и актриса.

См. также 
 Марьям (значения)
 Мириам
 Мария
 Мариамна